Erce kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ercé, kommun i departementet Ariège, 
 Ercé-en-Lamée, kommun i departementet Ille-et-Vilaine, 
 Ercé-près-Liffré, kommun i departementet Ille-et-Vilaine,